Artur Andriejewicz Gaczynski, ros. Артур Андреевич Гачинский (ur. 13 sierpnia 1993 w Moskwie) – rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Brązowy medalista mistrzostw świata (2011), wicemistrz Europy (2012), brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, mistrz Rosji juniorów (2010) oraz dwukrotny wicemistrz Rosji (2011, 2012).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1993